Пауль Хофхаймер (; ,  — , Зальцбург) — австрийский органист и композитор. Он был талантливым импровизатором и признан лучшим органистом своего времени многими авторами, включая Вадиана и Парацельса; кроме того, он был одним из всего лишь двух немецкоязычных композиторов (другим был Хенрик Изак), имеющих европейскую репутацию за пределами немецкоязычных стран. Его называют в числе группы композиторов, известных как .

Жизнь 

Пауль Хофхаймер родился 25 января 1459 года в городе Радштадте рядом с Зальцбургом. Источники противоречат друг другу по поводу его ранней жизни. Так, Вадиан утверждает, что он был самоучкой, а нюрнбергский гуманист Конрад Цельтис говорит, что он обучался технике при дворе императора Фридриха III. Хофхаймер приехал в Инсбрук в 1478 году и настолько поразил эрцгерцога Сигизмунда из Тироля, что получил пожизненное назначение на должность придворного органиста в 1480 году. В Инсбруке он почти наверняка близко познакомился с Хенриком Изаком, когда чуть позже в этом же десятилетии тот стал придворным композитором.

В 1489 году он начал служить органистом у Максимилиана I, не оставляя при этом службы в Инсбруке. В 1498 году, после нескольких лет путешествий, в течение которых он посетил саксонский двор курфюрста Фридриха Мудрого, он переехал в Пассау, а в 1507 году — в Аугсбург, где он мог быть ближе к Максимилиану. Максимилиан и король Польши произвели его в рыцари и дворяне в 1515 году, присвоив ему титул «Первый органист Императора». Последний его переезд был в Зальцбург, где он оставался органистом Зальцбургского Собора до конца жизни.

Пауль Хофхаймер умер в 1537 году.

Музыка и влияние 

Хофхаймер обладал эффектным даром импровизации, и очевидцы подтверждают уникальность этого дара; он мог играть часами, ни разу не повторяясь: «удивительно скорее не то, как океан вмещает всю воду, которую приносят реки, а то, как у этого человека появляются идеи для мелодий». Однако он был не только выступающим музыкантом, но и учителем целого поколения немецких органистов, и знаменитая школа немецких органистов эпохи барокко в значительной степени обязана своим происхождением Хофхаймеру. Кроме того, некоторые органисты, которых он обучал, уехали в Италию, как, например, Дионисио Меммо, который стал органистом собора св. Марка в Венеции, и там передал полученную от Хофхаймера технику органистам ранней Венецианской школы.

Хотя он был довольно плодовитым композитором для органа, немного из его музыки дошло до нас в первоначальной форме. Большинство из сохранившихся произведений — это или немецкие песни на три или четыре голоса, или их переложения (интабуляции) для клавишных или лютни. Большое количество дошедших до нас копий его песен из разных областей Европы, обычно в обработке, свидетельствуют об их популярности. Горстка сохранившихся органных пьес показывает его дар композиции полифонических линий вокруг cantus firmus.

Его немецкие полифонические песни (Lieder) типичны для того времени, и обычно построены в бар-форме, с одной частью полифоничной, а другой более однозвучной. Он редко использовал гладкую полифоническую текстуру, культивируемую композиторами Нидерландской школы, такими как Жоскен Депре или Гомберт, хотя впервые познакомился с этим стилем ещё в Инсбруке в музыке Изака.

Хофхаймер также хорошо известен как консультант по органам, он часто давал советы по конструированию и содержанию органов.

В филателии 
В честь Хофхаймера выпущена австрийская почтовая марка 1987 года.

Примечания

Литература 
 Manfred Schuler, «Paul Hofhaimer», The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie. 20 vol. London, Macmillan Publishers Ltd., 1980. ISBN 1-56159-174-2
 Gustave Reese, Music in the Renaissance. New York, W.W. Norton & Co., 1954. ISBN 0-393-09530-4

Ссылки 
 
 Paul Hofhaymer на ChoralWiki

Композиторы Возрождения
Композиторы XVI века
Композиторы Австрии